КЭС — аббревиатура:
 Конденсационная электростанция.
 «Комплексные энергетические системы» — российская энергетическая компания.
 «Крекинг-электровозостроительный завод» — советское машиностроительное предприятие.
 Комитет эталонов и стандартов — советская государственная организация (1922—1925), подчинявшаяся Главному управлению мер и весов.
 .
 Красный экран смерти — ошибка.

Примечания